Тонатико има више значења:

 Тонатико (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Тонатико (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Тонатико (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Тонатико (Тонатико, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тонатико (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Тонатико (Тампамолон Корона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику